José Gómez Paz (1919) guatemalai sportlövő, olimpikon
 José Gómez Lucas (1944) spanyol országútikerékpár-versenyző, olimpikon
 José Gómez (1949) uruguayi labdarúgó
 José Gómez Cervantes (1956) mexikói atléta, olimpikon
 José Gómez Mustelier (1959) olimpiai bajnok kubai ökölvívó